Eremit steht für:

 Eremit, Bewohner einer Einsiedelei
 Eremit (Band), eine deutsche Sludge-Band
 Eremit (Käfer), Käfer aus der Unterfamilie der Rosenkäfer
 Eremit, ein Mineral, siehe Monazit
 Eremiten (Phaethornithinae), eine Unterfamilie der Kolibris

 Der Eremit steht für:
 Der Eremit (Tarot), Trumpfkarte des Tarot
 Der Eremit (Lessing), Fabel von Gotthold Ephraim Lessing (1749)
 Der Eremit (Film), deutscher Stummfilm von Franz Hofer (1915)
 Der Eremit (Körner), Roman von Wolfgang Hermann Körner (1985)

Siehe auch:
 Eremitten (Nunatak im Königin-Maud-Land, Antarktika)